de EMS Synthi AKS of AKS-synthesizer, een analoge synthesizer
Addicted Kru Sound, een Belgische band
AKS Chorzów, een Poolse voetbalclub
AKS-test, een priemgetaltest
 Aks, een bijl met een lange steel

Zie ook 
 AX (doorverwijspagina)
 Ács, een plaats en gemeente in Hongarije